Desa Kebandungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebandungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 108,93), Jawa Tengah, 
 Desa Kebandungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 109,49), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar